Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mil“ beginnt.

Mil 



 Mil, Heinz (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Mil, Michail Leontjewitsch (1909–1970), russischer Hubschrauberkonstrukteur